Majić je hrvatsko prezime, koje se najčešće pojavljuje u Hercegovini i u Vrgorcu u Hrvatskoj.

Osobe s prezimenom Majić 
Edita Majić (rođ. 1970.), bivša hrvatska kazališna i filmska glumica
Častimir Majić (rođ. 1914.), hrvatski teolog, svećenik i redovnik
Mirjana Emina Majić (rođ. 1932.), hrvatska književnica iz Australije
Šima Majić (rođ. 1992.), hrvatska pjesnikinja iz Bosne i Hercegovine
Vlatko Majić (rođ. 1956.), hrvatski književnik

Izvori 

Hrvatska prezimena